Ground Beat — российский музыкальный проект, существовавший с 1996 по 2004 год.

Биография 
Группа Ground Beat была основана в 1996 году. Гитарист Руслан Ступин пригласил знакомую вокалистку Валю Атаханову, которая училась в джазовом колледже и играла в группе «Амударья». Был записан дебютный альбом на английском языке, получивший название Optical Wings. С ним музыканты выступали на протяжении двух лет.

После этого Ground Beat подписали контракт с продюсерской фирмой «Медиастар» под руководством Александра Толмацкого. В 2001 году вышел русскоязычный альбом «Чёрная вода». Группа исполняла «мрачный и потусторонний электропоп» с женским вокалом и электронной музыкой, который был популярен в начале 2000-х годов. Другими характерными представителями были Линда и группа Total продюсера Макса Фадеева.

Главным хитом со второй пластинки Ground Beat стала одноимённая песня «Чёрная вода», написанная Антоном Гарсия и бас-гитаристом Денисом Кирилловым. Песня выделялась не только простой мелодией, но и запоминающимся клипом. Видео на космическую тему снималось в центре подготовки космонавтов в Жуковском, в бассейне, где находился макет станции «Мир» в натуральную величину.

В 2004 году группа распалась. Вокалистка Валя Атаханова занялась новыми проектами, среди которых Netslov и «Нож для фрау Мюллер».

Дискография

Альбомы 
 Optical Wings (1997)
 «Чёрная вода» (2001)

Клипы 
 «My Fault» (1997) 
 «Тайна» (2001) 
 «Чёрная вода» (2002)

Примечания 

Группы альтернативного рока России
Группы альтернативного метала России
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов